«Гранада B» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции в автономном сообществе Андалусия, резервная команда клуба «Гранада». Клуб основан в 1947 году, гостей принимает на арене «Мигель Прето», вмещающей 2 500 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 5-е в Сегунде B в сезонах 2014/15, 2015/16.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B - 4 сезона
 Терсера - 29 сезонов
 Региональные лиги - 37 сезонов

Достижения 
 Терсера
 Третье место: 2012/13

Известные игроки 

  Дарвин Мачис
  Маврудис Бугаидис
  Эдгар Бадия

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Гранада»
 Профиль на futbol24.com

Футбольные клубы Испании
ФК «Гранада»